en Pologne, Wilczyce est le nom :

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 de la gmina de Wilczyce, dans le powiat de Sandomierz
 Wilczyce, village du powiat de Sandomierz et chef-lieu de cette gmina

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Wilczyce, village du powiat de Legnica
 Wilczyce, village du powiat de Wrocław 

dans d'autres voïvodies
 Wilczyce, village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Wilczyce, village de la voïvodie de Lubusz